Lettországban 77 városi címmel rendelkező település (lettül: pilsētas) található. A lett törvények szerint minden 2000 lakosnál nagyobb település városi jogokat kap, amennyiben megfelelő szociális infrastruktúrával és közüzemekkel rendelkezik és kulturális, illetve ipari jelentőséggel bír. Néhány esetben kivételképp a feltételeknek megfelelő 2000 lakosnál kisebb település is kapott városi címet.

Lettország városai

Lettország korábbi városai 

 Abrene
 Gostiņi
 Grīva
 Koknese
 Krustpils
 Ķemeri
 Lejasciems
 Rauna
 Rīgas Jūrmala
 Sēlpils
 Sloka
 Straupe

Külső hivatkozások 
 Térkép
 Böngészhető térkép

Varosai
Varosai
Lettorszag